Liu Xiaodong (1963) – pittore cinese
Liu Xiaodong (1989) – calciatore cinese